Stonington (Connecticut) 
Stonington (Illinois) 
Stonington (Maine)